Le Sonnet 102 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : MY loue is ſtrengthned though more weake in ſee-
I loue not leſſe,thogh leſſe the ſhow appeare, (ming
That loue is marchandiz'd,whoſe ritch eſteeming,
The owners tongue doth publiſh euery where.
Our loue was new,and then but in the ſpring,
When I was wont to greet it with my laies,
As Philomell in ſummers front doth ſinge,
And ſtops his pipe in growth of riper daies:
Not that the ſummer is leſſe pleaſant now
Than when her mournefull himns did huſh the night,
But that wild muſick burthens euery bow,
And ſweets growne common looſe their deare delight,
   Therefore like her, I ſome-time hold my tongue:
   Becauſe I would not dull you with my ſonge.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

102